Клі́фтон () — англійське прізвище, ім'я, або назва місцевості. Давньоанглійською воно означає «поселення на скелі».

Прізвище 

 Марк Кліфтон (; 1906—1963) — американський письменник-фантаст.

Ім'я 

 Генрі Кліфтон Сорбі (; 1826—1908) — англійський природодослідник, петрограф.
 Кліфтон Вебб (; 1889—1966) — американський актор театру і кіно, триразовий номінант премії «Оскар» (1944, 1946, 1948).
 Кліфтон Фадіман (; 1904—1999) — американський літературний критик, редактор видавництва «Simon & Schuster»

Топоніми

Кліфтон — місто, штат Аризона
 Кліфтон — місто, штат Айдахо
 Кліфтон — місто, штат Канзас
 Кліфтон — місто, штат Мен
 Кліфтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Кліфтон — місто, штат Нью-Йорк
 Кліфтон — місто, штат Теннессі
 Кліфтон — місто, штат Техас
 Кліфтон — місто, штат Вірджинія
 Кліфтон — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Кліфтон — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Кліфтон — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Кліфтон — селище, штат Іллінойс
 Кліфтон — селище, штат Массачусетс
 Кліфтон — селище, штат Огайо
 Кліфтон Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія
 Кліфтон — переписна місцевість, штат Колорадо
 Кліфтон — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Примітки 

Англійські прізвища